Die kroatische Rugby-Union-Nationalmannschaft vertritt Kroatien in der Rugby Union.

Geschichte 
Die kroatische Rugby-Union-Nationalmannschaft wurde am 1. April 1962 in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, zu Zeiten Ex-Jugoslawiens in der dazugehörenden Sozialistische Republik Kroatien, gegründet.  Nach der Unabhängigkeit Kroatiens aus dem Vielvölkerstaat Jugoslawien, wurde der Kroatische Rugbyverband am 13. Juni 1992 Mitglied der Fédération Internationale de Rugby Amateur Association Européenne de Rugby.
Am 12. November 1992 erfolgte die Mitgliedschaft im International Rugby Board.
Zurzeit spielt die Mannschaft in der Division 2A des European Nations Cup.

Länderspiele

Quellen

Weblinks 

 Offizielle Website (kroatisch)
 Statistiken bei RugbyData

Rugby-Union-Nationalmannschaft
Rugbyunion
Nationalmannschaft